Буко () — населённый пункт в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Буко () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Буко () — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале